Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 15. и 17. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, одбранила је Рут Беитија из Шпаније.

Земље учеснице 
Учествовале су 23 такмичарки из 17 земаља.

  Бугарска (2)
  Естонија (2)
  Израел (1)
  Италија (1)
  Литванија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (3)
  Хрватска (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских скакачица увис 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у скоку увис са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014  и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале износила је 1,94 м, коју ниједна такмичарка није испунила. За финале се квалификовало 12 атлетичарки према постигнутом резултату (кв) ,,

Финале 
,

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 22. Европског првенства 1938—2014.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном